Mužská čtyřhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl jihoafricko-brazilský pár Raven Klaasen a Marcelo Melo, jehož členové nestartovali společně. Melo se rozhodl zúčastnit paralelně hraného pekingského turnaje China Open. Spoluhráčem Klaasena se stal Američan Rajeev Ram.

Vítězem čtyřhry se stala nenasazená španělsko-polská dvojice složená z Marcela Granollerse a Marcina Matkowskiho, která ve finále porazila druhý nasazený johoafricko-americký pár Raven Klaasen a Rajeev Ram po setech 6–2 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali první společnou trofej. Granollers vybojoval dvanáctou deblovou trofej na okruhu ATP Tour a Matkowski sedmnáctou takovou.

Nasazení párů 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (finále)
  Dominic Inglot /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2016
ATP World Tour 2016